Malkhaz Asatiani, em georgiano მალხაზ ასათიანი e russo Малхаз Асатиани, (Kutaisi, 4 de agosto de 1981) é um futebolista georgiano que atua no FC Lokomotiv Moscou desde 2003.

Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol